El término "gamba" puede referirse a los siguientes artículos:

 Gamba (crustáceo), varias especies de decápodos conocidos también como camarones o langostinos.
 Gamba, ガンバの冒険 en japonés, Aventuras de Gamba, serie de anime producida en Japón.
 La Gamba, un pueblo el sureste de Costa Rica.
 La Gamba (escultura), una escultura de Javier Mariscal.
 Gamba, la conejita salvaje
 Gamba, cien pesos argentinos
 Gambas, lenguaje de programación libre derivado de BASIC.
 Gamba Osaka es un club de fútbol japonés de la ciudad de Osaka.
 Gamba (Medio Digital) es un medio satírico Chileno

 Personas 
 Juan Dionisio Gamba''', presidente encargado de las Provincias Unidas de la Nueva Granada.

Enlaces externos